Dit is een pagina met diverse statistieken van voetbalclub HNK Hajduk Split in het seizoen 2014/15.

Voorlopige selectie 2014/2015 

* Wedstrijd- en doelpuntstatistieken zijn als laatst bijgewerkt op 20 december 2014.

Transfers 2014/15

Afbeeldingen 

HNK Hajduk Split
Kroatische voetbalclub 2014/15